Turon bezeichnet:

 Turon, einen Ort und Aldeia in Babulo, Osttimor
 Turonium, ein erdgeschichtlicher Abschnitt der Kreidezeit
 Turon (Gericht), eine aus gebratenen Bananen zubereitete Süßspeise aus den Philippinen
 Turón (Granada), einen Ort in der spanischen Provinz Granada
 Turón (Fluss), einen spanischen Fluss in der Provinz Málaga
 Burg Turón, eine Burg in der spanischen Provinz Málaga
 Turon (Kansas), eine Stadt in Kansas

Turón oder Turoň ist der Familienname folgender Personen:

 Blanca Ribas Turón (* 1982), deutsch-spanische Standard- und Lateintänzerin
 David Turoň (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Turrón